Heino von Broesigke ist der Name folgender Personen:
 Heino von Broesigke (Beamter) (1525–1609), deutscher Beamter und Militär
 Heino Friedrich von Broesigke († 1666), deutscher Freiherr und Respondent 
 Heino von Broesigke (Generalmajor) (1860–1924)